Parque Las Heras puede hacer referencia a:

Parque Las Heras; en Buenos Aires, Argentina.
Parque Las Heras; en Córdoba, Argentina.